Suzanne Lenglen e Elizabeth Ryan hanno battuto in finale Joan Austin e Evelyn Colyer 6-3, 6-1.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Bibliografia
 Tingay, L.: One Hundred Years of Wimbledon. Guinness World Records Ltd, London 1977, ISBN 978-0900424717, S. 165
 Albiero, A. et al.: The Grand Slam Record Book Vol. 2. Effepi Libri, Monte Porzio Catone 2011. ISBN 978-88-6002-023-9, S. 535

Torneo di Wimbledon 1923